KTV steht als Abkürzung für:
 Karlsruher Turnverein 1846
 Katholischer Turnverein
 Koha Vision, kosovarischer Fernsehsender
 Kröpeliner-Tor-Vorstadt, Stadtteil von Rostock
 Kautionsversicherung
 KTV Koblenz

ktv steht als Abkürzung für:
 Vereinigung KünstlerInnen – Theater – Veranstalterinnen, Schweiz, die den Schweizer KleinKunstPreis verleiht 

Siehe auch:
 K-TV

KTV